Треви́зо (, ) — провинция в Италии, в области Венеция. Столицей является город Тревизо. Занимает площадь в 2479,83 км² с общей численностью населения 887 645 человек (по состоянию на 2014 год).

История и этимология 
Название провинции, как и города Тревизо, происходит, вероятно, от названия кельтского племени, населявшего эту местность во времена Римской империи. Провинция также носит неофициальное название «марка тревиджиана» — тревизская марка (La Marca Trevigiana).

Провинция Тревизо была основана кельтами, но стала процветать при правлении римлян до подчинения гуннам, остготам и Ломбардии. Во время римского правления провинция называлась Тарвизиум (Tarvisium). Во время Первой мировой войны провинция сильно пострадала от австрийской армии.

География 

Провинция граничит с Беллуно на севере, городом Виченца на западе, Падуей на юго-западе, Венецией на юго-востоке и областью Фриули — Венеция-Джулия на востоке.

Через провинцию протекает река Пьяве, тогда как река Силе и её приток Боттенига проходят через саму столицу.

На территории провинции находится пик Монтелло, а также альпийское плато . Буковый лес, растущий на этом плато, использовали ещё дожи Венеции в изготовлении кораблей и гондол, поэтому его называли «Bosco della Serenissima» — «лес Светлейшей».

Административное деление 
С общим населением в почти 0,9 млн человек провинция подразделяется на 95 коммун. Наиболее крупными по численности населения (по состоянию на 31 декабря 2010 года) являются:

Экономика и культура 
Провинция имеет процветающую экономику и является важным производителем вина. Одними из основных коммерческих товаров провинции являются мебельная фурнитура, спортивные системы, текстиль, вино, обувь и машинное оборудование.

Важными туристическими достопримечательностями Тревизо являются Barchessa di Villa Pola Pomini, Ca’ Corner della Regina, вилла Барбаро в Мазере  и Вилла Эмо, расположенная близ Веделаго. В муниципалитете Риезе-Пио-X расположен собор Санта Мария Ассунта, а также собор в Кастельфранко-Венето. Rotonda di Badoere в Badoere также является важным культурным объектом. Территории Northern Marca, Конельяно и Вальдоббьядене хорошо известны своими виноградниками. Из-за изменяющихся ландшафтов, Азоло также называют «городом ста ландшафтов».

Известные персоны 
В провинции Тревизо родились: скульптор-классицист Антонио Канова (1757—1822), художник и архитектор Джованни Баттиста Пиранези (1720—1778), художник Джорджоне (1476/1477—1510), Папы римские Бенедикт XI (1240—1304) и Пий X (1835—1914), гуманист, учёный и кардинал эпохи Реформации Алеандер Джироламо, модельер Пьер Карден и легенда мирового футбола Алессандро Дель Пьеро.

Примечания

Ссылки и источники